Tarascon kan avse:

 Tarascon, Bouches-du-Rhône, fransk kommun i departementet Bouches-du-Rhône
 Tarascon-sur-Ariège, fransk kommun i departementet Ariège